CDP est un sigle qui peut faire référence à :
 Caisse de dépôt et placement du Québec ;
 Carbon Disclosure Project ;
 Census-designated place, une zone délimitée par le United States Census Bureau à des fins statistiques ;
 Centre démocratie et progrès, un ancien parti politique français du centre (1969-1974) ;
 chef de projet ;
 communiqué de presse ;
 Cisco Discovery Protocol, un protocole propriétaire Cisco utilisé par les routeurs pour la découverte du voisinage réseau ;
 Congrès pour la démocratie et le progrès, un parti politique du Burkina Faso ;
 Continuous Data Protection ;
 Cleveland Division of Police ;
 contrat de partenariat ;
 Caisse de la dette publique ;
 Cœur de pirate , une chanteuse québécoise ;

CDP est un code qui peut faire référence à :
 , en Inde, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 .

Références